Греи может означать:

 Греи (серые) — раса гуманоидных пришельцев, часто встречающаяся в кинематографе и художественной литературе.
 Греи — английский знатный род, известный с XI века.

См. также 
 Грей